Els arcadians són, en l'univers de ficció de Star Trek, una espècie extraterrestre originària del planeta Arcadia.

Són una espècie humanoide membre de la Federació Unida de Planetes.

Es distingeixen de la majoria de les espècies humanoides per un ample cap constituït dues bandes de cabells paral·lels corrent d'abans darrere superant en una mena de rivet de cada costat del seu crani.

Per contrast, el seu cos és fi i delicat. Tenen una petita protuberància en forma de nas sobre la cara quant al seu orelles són amples i punxegudes. Tenen grans ulls fixos sense pupil·la o iris, de més, no posseeixen celles.

Són representats al Consell de la Federació en 2285 per dos ambaixadors.

Races de Star Trek